Jasna Fazlić (auch Jasna Lupulesku oder Jasna Reed; * 20. Dezember 1970 in Foča) ist eine ehemalige jugoslawische Tischtennisspielerin. Sie gewann die Europameisterschaft im Doppel und im Mixed.

Jugend 
Jasna Fazlić begann als Siebenjährige mit dem Tischtennis. 1982 schloss sie sich zusammen mit ihrer Schwester Amela dem Verein Mladost Zagreb an. Bei der Jugend-Europameisterschaft 1987 holte sie in der Mädchenklasse Bronze im Einzel und im Doppel, mit der Mannschaft gewann sie Silber. Ein Jahr später sicherte sie sich mit der Mädchenmannschaft EM-Gold.

Erwachsene

Nationale Meisterschaften 
Bereits mit 15 Jahren gewann Fazlić die jugoslawische Damenmeisterschaft im Einzel und im Doppel (mit Mirela Sikoronca). In den folgenden Jahren holte sie in diesem Wettbewerb noch mehrere Medaillen.

Nach ihrer Auswanderung und Einbürgerung in die USA 1996 gewann sie von 2001 bis 2003 jeweils die nationale amerikanische Meisterschaft im Doppel sowie 2003 und 2006 im Einzel.

Weltmeisterschaften 
Fazlić nahm an 10 Weltmeisterschaften teil, von 1987 bis 1995 fünfmal für Jugoslawien sowie von 2001 bis 2006 fünfmal für die USA.

Europameisterschaft 
1988 gewann sie die Europameisterschaft im Mixed mit Ilija Lupulesku, 1992 holte sie Gold im Doppel mit Gordana Perkučin. Im Einzel erreichte sie 1988 und 1992 das Viertelfinale.

Olympische Spiele 
Bei den Olympischen Spielen 1988 gewann sie zusammen mit Gordana Perkučin die Bronzemedaille. 1992 trat sie nochmals für Jugoslawien an, 2000 und 2004 spielte sie unter der Flagge der USA.

Vereine 
 1978–1981: Perucica Foca
 1981–1991: Mladost Zagreb
 1991–1992: Vojvodina Novi Sad
 1993–1995: Pantheon Brüssel
 1996–????: Ikeda Bank Osaka
 1998–1999: Mladost Zagreb
 1999–2003: USA, ohne Verein
 2003-heute: TTSV Saarlouis-Fraulautern (Bundesliga)

Privat 
Jasna Fazlić hat noch eine sechs Jahre ältere Schwester Amela, die auch Nationalspielerin war und bei der WM 1981 antrat. Von 1992 bis 1996 war sie mit Ilija Lupulesku verheiratet. In dieser Zeit spielte sie unter dem Namen Jasna Lupulesku. Nach ihrer Scheidung nahm sie zunächst wieder den Namen Fazlić , später den Namen Reed an (nach ihren damaligen Freund, dem US-Tischtennisnationalspieler Barney Reed).

In den USA studierte sie und arbeitete ab 2002 als Hochschullehrerin für Geschichte, Erdkunde, Politik und Wirtschaft. Im August 2009 heiratete sie William H. Rather und tritt seitdem unter dem Namen Jasna Rather auf.

Turnierergebnisse

Quellen 
 Spielerprofil Jasna Reed
 
 Rahul Nelson: Wäre das Fräulein nur nicht so faul!, Zeitschrift DTS, 1987/12 S. 9
 Zdenko Uzorinac: Sie hat eine goldene Hand und ihren eigenen Kopf: Jasna Fazlic, Zeitschrift DTS, 1989/10 S. 34–36
 Porträt (abgerufen am 23. Oktober 2010)

Einzelnachweise 

Teilnehmer der Olympischen Sommerspiele 1988
Teilnehmer der Olympischen Sommerspiele 1992
Teilnehmer der Olympischen Sommerspiele 2000
Teilnehmer der Olympischen Sommerspiele 2004
Tischtennisspieler (Jugoslawien)
Tischtennisspieler (Vereinigte Staaten)
Europameister (Tischtennis)
Olympiateilnehmer (Jugoslawien)
Jugoslawe
Geboren 1970
Frau